Almansi ist der Familienname folgender Personen:

 Emilio Almansi (1869–1948), italienischer Mathematiker
 Margherita Almansi (1878–1944), italienische Opernsängerin (Sopran)